Logor motel Sretno bio je zatvorenički logor pod upravom Muslimana-Bošnjaka tijekom bošnjačko-hrvatskog sukoba. Formiran tijekom travanjskih progona Hrvata u Kaknju. Bio je u motelu Sretno. Zatočeni Hrvati brutalno su pretučeni.

Izvori 

Kakanj
Zatvorenički logori pod bošnjačkom upravom u Bošnjačko-hrvatskom sukobu